Келвин Дорси «Си Джей» Харрис-младший (; род. , Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Бурк».

Карьера 
С 2009 по 2013 Харрис выступал за баскетбольную команду университета Уэйк-Форест. Лучшим сезоном в составе команды был период в 2011/2012 годах, когда Харрис в среднем за 35 минут набирал 16,7 очка, 3,1 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехват.

После окончания университета приняли участие в Летней лиге НБА 2013 года в Лас-Вегасе, где в составе «Денвер Наггетс» провёл пяти игр, проведя в среднем 10,6 минут и набрав 7,2 очка и 1,2 передачи.

Сезон 2013/2014 Харрис провёл в немецком клубе «Ризен Людвигсбург». В составе команды Харрис вышел в плей-офф Бундеслиги.

Сезон 2014/2015 Харрис начал в другом немецком клубе — «Ратиофарм». Не став игроком основного состава команды, в марте 2015 года Харрис покинул клуб и перешёл в латвийский ВЭФ, подписав контракт до конца сезона.

Достижения 
  Чемпион Латвии: 2014/2015
  Чемпион турецкой баскетбольной Первой лиги: 2017
  Обладатель Кубка Польши: 2016

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Ульм»
 Профиль на сайте БК ВЭФ

Баскетболисты США
Игроки БК «Ризен Людвигсбург»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Роса Радом»
Игроки БК «Сакарья Бююкшехир Беледийеси»
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Бурк»